Het FIM wereldkampioenschap Supersport 2014 is het zestiende seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telt dertien wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 23 februari op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië verreden. De laatste wedstrijd vond plaats op 2 november.

Kalender 
In vergelijking met het seizoen 2013 is de kalender op een aantal plaatsen gewijzigd. De race op het Italiaanse Monza is verplaatst naar Misano. Volledig van de kalender verdwenen zijn de races in Duitsland en India, alsmede de Europa-race, waardoor de race in Groot-Brittannië is verplaatst van Silverstone naar Donington. Nieuw op de kalender zijn de races in Maleisië en Qatar. In tegenstelling tot de superbikes wordt er niet in de Verenigde Staten gereden. Op 12 april 2014 werd bekend dat er dat jaar ook niet in Rusland gereden zou worden vanwege de Russische militaire interventie in Oekraïne. De geplande wedstrijd in Zuid-Afrika werd geannuleerd doordat het circuit niet op tijd aan de eisen kon voldoen.

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Fabrikanten

Externe link 
 Officiële website WK Supersport

Motorsport in 2014
Wereldkampioenschap Supersport